Leitão ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Leitão, portugiesischer Diplomat und Botschafter der Europäischen Union
 António Leitão (1960–2012), portugiesischer Leichtathlet
 Clemens Joseph Colaco Leitao (1704–1771), katholischer Priester, Jesuit und Bischof der Diözese Cochin in Südindien
 Humberto dos Santos Leitão (1885–1974), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Iúri Leitão (* 1998), portugiesischer Radsportler 
 João Manuel da Cruz da Silva Leitão (* 1952), portugiesischer Diplomat
 Joaquim Leitão (* 1956), portugiesischer Filmregisseur und Schauspieler
 Jorge Leitão Ramos (* 1952), portugiesischer Filmkritiker und -historiker
 José Leitão de Barros (1896–1967), portugiesischer Regisseur
 Melchior Miguel Carneiro Leitão († 1583), portugiesischer Jesuitenmissionar
 Natalino Leitão († 1975), Kämpfer der osttimoresischen Partei FRETILIN, die 1975 die Unabhängigkeit von Portugal anstrebte
 Rafael Leitão (* 1979), brasilianischer Schachspieler
 Ruben Alfredo Andresen Leitão (1920–1975), portugiesischer Historiker und Schriftsteller